Andeok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Andeok-myeon, Cheongsong-gun, socken i Cheongsong-gun, Norra Gyeongsang, 
 Andeok-myeon, Seogwipo, socken i Seogwipo, Jeju,